Le championnat du Brésil de football 1998 est la manifestation de 1998 du championnat du Brésil de football qui détermine chaque année un champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. Corinthians sont champions du Brésil 1998.

Saison régulière 

Les clubs en bleu disputent la phase finale, les 4 derniers clubs(en rose)  descendent en  et seront remplacés par 1.  SE Gama  2. Botafogo Futebol Clube  (Ribeirão Preto).  L'effectif de la première division étant ramené à 22 clubs.

Phase finale

1/4 de finale 

 SC Corinthians        1-0;   0-2;   1-0;      Grêmio Porto Alegre

 SE Palmeiras      1-2;  2-1;   2-3;  Cruzeiro EC

 Coritiba FC    1-3;   0-0;   2-2    Portuguesa FC

 Santos FC       1-3;   2-1;   3-0   Sport Club do Recife

1/2  finales 

 SC Corinthians      1-2;  2-0;  1-1;    Santos FC

 Cruzeiro EC         3-1;    1-2;   1-0    Portuguesa FC

Finale 

 SC Corinthians           2-2;    1-1;   2-0;   Cruzeiro EC

Les Corinthians sont sacrés champions du Brésil 1998.

1998
Sport au Brésil en 1998
Bresil